Amédée Uchart, né le  à Daours dans la Somme et mort le  dans le même village, est un footballeur français qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

Références

Bibliographie

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'Amiens SC
Joueur du FC Nantes
Joueur du Havre AC
Naissance en février 1924
Naissance dans la Somme
Sportif né en Picardie
Décès en mars 1981
Décès dans la Somme
Décès à 57 ans